Fahringer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Fahringer (1874–1952), österreichischer Maler, Grafiker und Illustrator
 Herald Price Fahringer († 2015), US-amerikanischer Jurist
 Josef Fahringer (1876–1950), österreichischer Zoologe